de Engelse vertaling van Het diner, een boek van Herman Koch
 de Engelse titel van de Italiaanse komediefilm La cena uit 1998
 The Dinner (2017), Amerikaanse film uit 2017